Аполлоновка или Апполоновка — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Аполлоновка — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
Апполоновка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Казахстан 

 Апполоновка — село в Целиноградском районе Акмолинской области.

Россия 
Апполоновка — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
Аполлоновка — деревня в Исилькульском районе Омской области.
Апполоновка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.

Украина 
 Аполлоновка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Аполлоновка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Аполлоновка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.

Зоология 
 Аполлоновка — одно из названий длиннохвостой синицы.